Чортів палець — народна назва Белемнітів.
 Чортів палець (Крим) — високий гострокінцевий стрімчак-останець жовтуватого кольору. Поблизу східного обриву гори Сокіл, над ущелиною Шайтан-Дере і дорогою з Судака до Нового Світу.